Ali at-Trajfi (1960. december 19. –) szaúd-arábiai nemzetközi labdarúgó-partjelző, asszisztens. Teljes neve: Ali Ahmed at-Trajfi.

Pályafutása

Nemzeti partbíráskodás 
Játékvezetői vizsgáját követően lakókörzetének labdarúgó-szövetsége által üzemeltetett labdarúgó bajnokságokban kezdte sportszolgálatát. A Szaúd-arábiai labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottságának (JB) minősítésével az 1. Liga asszisztense. A nemzeti partbíráskodástól 2005-ben búcsúzott.

Nemzetközi partbíráskodás 
A Szaúd-arábiai labdarúgó-szövetség JB terjesztette fel nemzetközi asszisztensnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 1998-tól tartotta nyilván asszisztensi keretében. A FIFA JB központi nyelvei közül az angolt beszéli. Több nemzetek közötti válogatott és klubmérkőzésen segítette a játékvezetőt az oldalvonal mellől. A nemzetközi partbíráskodást 2005-ben a FIFA JB 45 éves korhatárának elérésével befejezte.

Labdarúgó-világbajnokság
A 2002-es labdarúgó-világbajnokságon, valamint a 2006-os labdarúgó-világbajnokságon a FIFA JB asszisztensi szolgálatra vette igénybe. Selejtező mérkőzéseken az AFC zónában tevékenykedett. A világbajnokságon a FIFA JB eleget tett saját elvárásainak: elméletileg képzet, a gyakorlatban jártas, többszörösen kipróbált, magabiztos asszisztenseket foglalkoztatott. Több esetben a játékvezető és az egyik asszisztens saját országbeli volt, ami az összeszokottságot még jobban visszatükrözte. Partbírói mérkőzéseinek száma a világbajnokságokon: 5.

2002-es labdarúgó-világbajnokság

Selejtező mérkőzés

Világbajnoki mérkőzés

2006-os labdarúgó-világbajnokság
Az AFC JB Halíl al-Gamdi asszisztenseként foglalkoztatta.

Sportvezetőként
Az AFC és a FIFA JB nemzetközi instruktora, az elit és futsal játékvezetők oktatója.

Szakmai sikerek
Az Ázsiai Labdarúgó-szövetség (AFC) JB 2002-ben az Év Játékvezetője elismerő címmel jutalmazta. Minőségi asszisztensi szolgálatát ismerték el a cím adományozásával.

Források 

Szaúd-arábiai labdarúgó-játékvezetők
1960-ban született személyek
Élő személyek